Catarman (Camiguin), een gemeente in de Filipijnse provincie Camiguin 
 Catarman (Northern Samar), een gemeente in de Filipijnse provincie Northern Samar 
 Catarman (rivier), een rivier in de Filipijnse provincie Northern Samar